Алёновка — топоним:

 Алёновка — река в Кабардино-Балкарии.
 Алёновка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Алёновка — деревня в Свердловском районе Орловской области.